Tippeligaen 2003 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 2003 och löpte från 12 april till 1 november 2003.

Tromsø och Aalesund flyttades upp från 1. divisjon till denna säsong. 

26 omgångar spelades. Aalesund och Bryne flyttades ner efter säsongen, Vålerenga behöll platsen i Tippeligaen efter att sammanlagt ha slagit Sandefjord med 5–3 över två kvalmatcher.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval
Match 1: Sandefjord – Vålerenga IF 0–0
Match 2: Vålerenga IF – Sandefjord 5–3 (sammanlagt 5–3, Vålerenga behöll platsen)

Skytteligan
17 mål:
 Harald Martin Brattbakk, Rosenborg BK
15 mål:
 Frode Johnsen, Rosenborg BK
13 mål:
 Håvard Flo, Sogndal
11 mål:
 Magne Hoseth, Molde FK
 Erik Nevland, Viking FK
10 mål:
Edwin van Ankeren, Odd Grenland
Thomas Finstad, Stabæk IF
Freddy dos Santos, Vålerenga IF
9 mål:
Kim Rune Hellesund, Bryne FK
Seyi Olofinjana, SK Brann

Domare
Norges Fotballforbund beslutade att använda dessa domare 2003:

Publiksiffror
Totalt kom 1 190 604 åskådare, ett publiksnitt på 6 541.

Publikligan
 Rosenborg, 15 825
 Brann, 12 160
 Vålerenga, 9 336
 Viking, 6 712
 Aalesund, 6 567
 Lillestrøm, 6 075
 Molde, 5 945
 Bodø/Glimt, 5 251
 Odd Grenland, 4 902
 Tromsø, 4 375
 Stabæk, 4 334
 Lyn, 3 944
 Bryne, 3 790
 Sogndal, 3 073

Referenser

2003 i Norge
Fotbollssäsongen 2003
2003